Kamani bezeichnet:
 Kamani (Armenien), eisenzeitliches Königreich im heutigen Armenien
 Kamani (Karkemiš), König von Karkemiš in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr

Kamani ist der Familienname folgender Personen:
 Bayano Kamani (* 1980), panamaischer Leichtathlet